Die FORTIS Championships Luxembourg 2006 waren ein Tennis-Hallenhartplatzturnier für Frauen in Luxemburg. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 23. September bis 1. Oktober 2006 statt.

Im Einzel gewann Aljona Bondarenko gegen Francesca Schiavone mit 6:3 und 6:2. Im Doppel gewann die Paarung Květa Peschke / Francesca Schiavone mit 2:6, 6:4 und 6:1 gegen Anna-Lena Grönefeld / Liezel Huber.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Roeser